Osoby o tym nazwisku:
 Dhyan Chand – indyjski hokeista na trawie
 Dutee Chand – indyjska lekkoatletka
 Mehar Chand Dhawan – indyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Rohit Chand – nepalski piłkarz
 Sri Chand Ram – indyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Udey Chand – indyjski zapaśnik, olimpijczyk

Osoby o tym imieniu:
 Chand Singh – indyjski wioślarz

Inne:
 Chand Baori – jedna ze studni w wiosce Abhaneri